Зло́бин (Зло́бина) — русская фамилия, происходит от прозвищного имени Злоба.

Злобин 
 Злобин, Алексей Андреевич (род. 1935) — российский религиозный и общественный деятель, депутат ВС России (1990—1993).
 Злобин, Анатолий Павлович (Злобин-Кутявин, 1923—1996) — советский и российский писатель, публицист.
 Злобин, Антон Игоревич (род. 1993) — российский хоккеист.
 Злобин, Валерий Филиппович (1929—1991) — генеральный директор производственного объединения «Киевтрактородеталь» (1962—1991), Герой Социалистического Труда.
 
 Злобин, Вениамин Михайлович (1898—1952) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 
 Злобин, Вячеслав Дмитриевич (1940—2016) — советский и российский тренер по греко-римской борьбе.
 Злобин, Георгий Павлович (1927—2014) — советский и российский литературовед, переводчик, редактор.
 
 
 
 Злобин, Леонид Петрович (1922—2012) — командир воздушного судна, Герой Социалистического Труда.
 Злобин, Леонид Никитич (1923—1997) — советский инженер.
 Злобин, Леонтий Степанович (1677—?) — российский инженер, плотинный мастер.
 Злобин, Михаил (первая половина XVII века) — русский поэт.
 Злобин, Наль Степанович (1930—1998) — специалист в области философии культуры и социальной философии.
 
 Злобин, Павел Владимирович (1882—1930) — российский революционер, эсер.
 
 Злобин, Степан Павлович (1903—1965) — советский писатель.
 Злобин, Фёдор Иванович (конец XVII века) — русский литератор, переводчик.
 Злобин, Яков Дмитриевич (1917—1943) — Герой Советского Союза.



См. также 
 Злобино
 Злобины
 Злобинский
 Злобинский сельсовет
 Слобин

Примечания